Besani kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Besani, Wonosobo, by, Jawa Tengah, 
 Besani, Batang, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar